Туманган — северокорейский топоним

 Туманган — корейское название реки Туманная.
 Туманган — приграничный с Россией северокорейский посёлок.
 Туманган — северокорейская железнодорожная станция в посёлке Туманган на линии Барановский — Пхеньян.